Az 1930–1931-es Swiss Serie A volt a 34. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében nyolcadjára.

Nyugati csoport

Központi csoport

Keleti csoport

Döntő

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság